Matoluoto kan syfta på följande platser:

Finland 

 Matoluoto (ö i Norra Karelen), Pielisen Karjala, 
 Matoluoto (ö i Satakunta), Björneborg, 
 Matoluoto (ö i Mellersta Finland), Saarijärvi-Viitasaari, 

Robotskapade Finlandförgreningar